Оберто:

 Оберто, Фабрисио (род. 1975) — аргентинский профессиональный баскетболист.
 Оберто I (умер ранее 975) — граф Луни, маркграф Восточной Лигурии (Милана) с 951 года, пфальцграф Италии в 953—960, 962—975 годах.
 «Оберто» — опера Д. Верди.